Regio Lhokha (Shannan)
Gongkar (arrondissement) (Tibetaans), Gonggar Xian (Chinees) is een arrondissement in het noorden van de prefectuur Lhokha (Shannan) in de Tibetaanse Autonome Regio, China.
Gongkar (dzong), een dzong (fort) in de regio Lhokha (Shannan) in Tibet

Regio Lhasa
Maldro Gongkar (Tibetaans) Maizhokunggar Xiàn (Chinees) een arrondissement in het zuidoosten van de stadsprefectuur Lhasa in de Tibetaanse Autonome Regio, China.
Luchthaven Lhasa Gonggar, een luchthaven in het arrondissement Gongkar

Overig
Gongkar (militair) (1898/99-1917/19), een Tibetaans militair die in de eerste helft van de 20e eeuw naar Engeland ging voor studie